Champagner steht für:
 Champagner, Schaumwein aus der Champagne in Frankreich
 Champagner (Farbe), Cremefarbe
 Champagner, alternativer Titel von Bright Eyes, Film aus dem Jahr 1929

Siehe auch:
 Champagne (Begriffsklärung)